Plaats in Indonesië
 Sumberduren (Krucil), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sumberduren (Tarokan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java